Grus se poate referi la:
 Cocorul (constelație)
 un gen de păsări, din care fac parte cocorii
 o varietate de piatră concasată, folosită la construirea drumurilor